Erick Benzi (né en 1959), auteur-compositeur et producteur français ;
 Massimiliano Soldani-Benzi (1656-1740), sculpteur et médailleur italien ;
 Oreste Benzi (1925-2007), prêtre catholique italien, fondateur de communauté caritative, « serviteur de Dieu » ;
 Roberto Benzi (né en 1937), chef d'orchestre et pianiste franco-italien ;
  (1948-1991), femme de lettres italienne.